L'Étang Pinaud ou ruisseau de l'Étang Pinaud, est un petit cours d'eau français du département de la Creuse, affluent de la Voueize.
 L'étang de Pinaud est un plan d'eau de la commune de Saint-Julien-le-Châtel, alimenté par le cours d'eau précédent.
 L'Étang Pinaud est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) centrée sur l'étang de Pinaud.